Die Abkürzung GEL steht für:
 Georgischer Lari, Währung Georgiens
 Kreis Kleve (für Geldern), Kfz-Kennzeichen
 Grande Encyclopédie Larousse, enzyklopädisches Nachschlagewerk

Gel steht für:
 Gel, weiches Material

Gel ist der Familienname folgender Personen:
 František Gel (1901–1972), tschechischer Journalist und Schriftsteller

Abkürzung